Персеполис може да се отнася за:

 град Парса, древна Персийска столица в днешен Иран
 поредица комикси Персеполис (комикс) на Маржан Сатрапи
 анимационен филм Персеполис (филм) по едноименните комикси